Seznam armad z zaporedno številko 26.

Seznam 
 26. armada (Kitajska)
 26. armada (ZSSR)

 Zračne
 26. zračna armada (ZSSR)

Glej tudi